Об'єкти NGC
Взаємодіючі галактики
Лінзоподібні галактики
Діва (сузір'я)
Скупчення галактик у сузір'ї Діви